Hart Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hart Township (Indiana)
 Hart Township (Michigan)
 Hart Township (Minnesota)
 Hart Township (Missouri)
 Hart Township (South Dakota)